Le Nivernais, ancienne province de France ( - 1790)
 Nivernais (cheval), cheval de trait originaire du département de la Nièvre
 Nivernais (habitants), habitants de la province du même nom puis du département de la Nièvre